Gillette kan syfta på

 Gillette – ett varumärke för rakprodukter
 Gillette, Wyoming – stad och huvudort i Campbell County, Wyoming, USA

Personer
 William Gillette (1853–1937), amerikansk skådespelare

Se även 
 Gilette – en kommun i Frankrike